Alcamenes (Grieks:  / Alkamenes) was de naam van verscheidene Grieken:
 Alcamenes van Sparta, voor de koning van Sparta;
 Alcamenes, zoon van Sthenelaides, voor de harmost van Lesbos;
 Alcamenes (beeldhouwer), voor de beroemde Atheense beeldhouwer.
 Alcamenes (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Romaleidae